Пётр Кочубе́й:
 Кочубей, Пётр Аркадьевич (1825—1892) — председатель Императорского русского технического общества, тайный советник, минералог.
 Кочубей, Пётр Васильевич (1880—1918) — гадячский уездный предводитель дворянства, церемониймейстер.